Gai Fabrici, notable d'Aletrium 
 Luci Fabrici, curator viarum el 62 aC 
 Quint Fabrici, tribú de la plebs el 57 aC